События 1701 года в искусстве:
 В ноябре скульптор  стал членом Академии живописи и скульптуры.
 31 декабря портретист  стал членом Академии живописи и скульптуры.
 Тринадцатилетний художник Франсуа Лемуан поступил в Академию живописи и скульптуры.
 Скульптор и живописец  получил титул имперского барона и был назначен директором Пейзажной академии в Вене.
 После пожара во дворце герцога Георга Саксонского в Дрездене, скульптурную композицию в натуральную величину «Пляска смерти» перенесли в старый Нойштадтер Кирхгофф.

Произведения 

 «» кисти Иасента Риго. Холст, масло. 277 × 194 см. Лувр, Париж.
 «Конный портрет Вильгельма III» кисти Готфрида Кнеллера. Холст, масло. Хэмптон-корт, Лондон.
 «Фишер Хардинг спускает на воду корабль «Ройял Суверен»» кисти Джонатана Ричардсона. Холст, масло. 127 × 103 см. Национальный морской музей, Лондон.
 «Мастерская скульптора» кисти Балтазара ван ден Боссе. Холст, масло. 69 × 59 см.
 «Елеазар и Ревекка» кисти Антуана Куапеля. Холст, масло. 125 × 106 см. Лувр, Париж.
 «Вознесение Господне» кисти Себастьяно Риччи. Холст, масло. Базилика святых апостолов, Рим.
 «Экстаз святой Маргариты Кортонской» кисти Джузеппе Мария Креспи. Холст, масло. 230 × 182 см. , Кортона.

Сочинения

Родились

Умерли 

Искусство XVIII века